Gypsy Heart Tour (рус. Тур Цыганского Сердца, также известен как Corazón Gitano Tour) — третий концертный тур американской певицы Майли Сайрус, который был признан одним из лучших. Тур проходил с 29 апреля по 2 июля 2011 года и охватил территории стран Южной и Центральной Америки, Филиппины, а также Австралию. Тур был организован для раскрутки альбома «Can't Be Tamed». Тур попал в «Top 50 Worldwide Tour (Mid-Year)», набрав свыше 26 миллионов долларов.

Разогрев 
 Николь Пиллман (Перу)
 Lasso (Венесуэла)
 Riva (Колумбия)
  (Филиппины)
  (Филиппины)
  (Австралия)
  (Аргентина)
 Greys (Гвадалахара, Мексика)

Сет-лист 
 «Liberty Walk»
 «Party in the U.S.A.»
 «Kicking and Screaming»
 «Robot»
 «I Love Rock ’n’ Roll» / «Cherry Bomb» / «Bad Reputation»
 «Every Rose Has Its Thorn»
 «Obsessed»
 «Forgiveness and Love»
 «Fly On The Wall»
 «7 Things»
 «Scars»
 «Smells Like Teen Spirit»
 «Stay»
 «Can’t Be Tamed»
 «Landslide»
 «Take Me Along»
 «Two More Lonely People» / «The Driveway»
 «The Climb»
 «See You Again»
 «My Heart Beats for Love»
 «Who Owns My Heart»

Даты концертов

Примечания

Ссылки 
 Miley Cyrus Gets Back Into Music and Twitter

Концертные туры 2011 года
Концертные туры Майли Сайрус